José María Pino Suárez steht für:
 José María Pino Suárez (Politiker) (1869–1913), mexikanischer Gouverneur, Minister und Vizepräsident

Orte in Mexiko:
 José María Pino Suárez (Chiapas), Chiapas
 José María Pino Suárez (Durango), Durango
 José María Pino Suárez (Guadalupe Victoria), Durango
 José María Pino Suárez (Hidalgo), Hidalgo
 José María Pino Suárez (Jalisco), Jalisco
 José María Pino Suárez (Tecamachalco), Puebla
 José María Pino Suárez (Tepanco de López), Puebla
 José María Pino Suárez (Cunduacán), Tabasco
 José María Pino Suárez (Macuspana), Tabasco
 José María Pino Suárez (Tecolutla), Veracruz
 José María Pino Suárez (Zontecomatlán de López y Fuentes), Veracruz
 José María Pino Suárez (Zacatecas), Zacatecas